Cet article présente la finale du championnat d'Europe 1992 opposant l'Allemagne, double vainqueur de la compétition en 1972 et en 1980, au Danemarkk.

Avant-match

Parcours des équipes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier.

|style="background:#c1e0ff"|
|colspan=4 valign=top style="font-size:90%"|Groupe 1

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Adversaire
|colspan=3|Résultat
|
|Adversaire
|colspan=3|Résultat
|-
|align=left| Suède
|colspan=3|3 - 2
|style="background:#c1e0ff"|Demi-finales
|align=left| Pays-Bas
|colspan=3|2 - 2 5 - 4 
|}

Allemagne - Danemark

Déroulement du match

Statistiques

Notes et références 

1992
Événement sportif à Göteborg
Football à Göteborg
Danemark
Allemagne
Championnat d'Europe de football 1992